Семён Алекса́ндрович Павличе́нко (11 мая 1991, Братск, Иркутская область) — российский саночник, двукратный чемпион мира (2015 и 2019 в командных соревнованиях), четырёхкратный призёр чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы (единственный четырёхкратный чемпион континента в одиночных соревнованиях), обладатель Кубка мира 2018/2019. Серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира, бронзовый призёр национального первенства, обладатель Кубка наций. Мастер спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Семён Павличенко родился 11 мая 1991 года в Братске, Иркутская область. Активно заниматься санным спортом начал в местной детско-юношеской школе олимпийского резерва ещё в десятилетнем возрасте, проходил подготовку под руководством тренера Эдуарда Бурмистрова, в прошлом тоже известного саночника. В 2019 году окончил ЛГУ имени А.С.Пушкина, факультет физической культуры.

На Кубке мира дебютировал в сезоне 2007/08, заняв в общем зачёте лишь сорок третье место. В 2009 году выиграл серебро на чемпионате России, на молодёжном чемпионате мира в Нагано завоевал бронзовую медаль, тогда как годом спустя стал вице-чемпионом мирового первенства среди юниоров в австрийском Иглсе. В сезоне Кубка мира 2010/11 выступил значительно лучше по сравнению с предыдущими годами, поднявшись в мировом рейтинге саночников до двадцать первого места, при этом на домашней трассе в Парамоново добрался до десятой позиции, показав свой лучший результат на кубковых состязаниях. Кроме того, стал обладателем менее престижного Кубка наций, в частности, одержав победу на этапе в немецком Оберхофе. В этом же сезоне Павличенко впервые принял участие в заездах взрослого чемпионата мира, состоявшегося в итальянской Чезане, однако финишировал там двадцать пятым.

Коллега по сборной Евгений Воскресенский в интервью положительно отзывался о технике молодого Павличенко: «Его особенность — идеальное положение в санях. Кто-то едет — голова торчком, у другого — на бок. Я смотрю на Семёна — и просто-напросто восхищаюсь им. Хотелось бы научиться так же держать в санях своё тело». При этом отсутствие высоких результатов он объяснил проблемами с санями: «Не забывайте, что у нас технический вид спорта. В этом сезоне, не исключено, ему не повезло с санями».

В феврале 2015 года на чемпионате мира в латвийской Сигулде победил всех своих соперников, в том числе главного фаворита соревнований Феликса Лоха, и завоевал тем самым золотую медаль. Это первая и единственная золотая медаль в истории российского санного спорта, последний раз золото выигрывалось в советское время в 1981 году, тогда чемпионом стал москвич Сергей Данилин.

В феврале 2019 года стал победителем чемпионата Европы в Оберхофе.
24 февраля 2019 года Семён Павличенко завоевал золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. По итогам двух попыток российский спортсмен показал время 1 минута 43,867 секунды,а его соотечественник Роман Репилов занял второе место с отставанием 0,434 секунды.

Победы на этапах Кубка мира 
По состоянию на 28 ноября 2021 года на счету Семёна Павличенко 22 победы на этапах Кубка мира:

Награды 
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (2018).

Примечания 

Семен Павличенко учится в Гатчинском Педагогическом колледже на 4 курсе.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 Профиль на сайте ФССР 
 Профиль на сайте ЦСКА 
 Профиль спортсмена на сайте НИС «Спортивная Россия» 

Саночники России
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту
Заслуженные мастера спорта России
Мастера спорта России международного класса
Саночники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2022 года